Sadosky peut faire référence à : 
 Cora Ratto de Sadosky (1912-1981), mathématicienne et militante des droits de l'homme et des droits des femmes argentine. 
 Manuel Sadosky (1914-2005), mathématicien argentin.
 Cora Sadosky (1940-2010), mathématicienne argentine, fille de Manuel Sadosky et Cora Ratto de Sadosky.
 Prix Sadosky, un prix décerné l'Association for Women in Mathematics.